ДДУ может означать:

 Детское дошкольное учреждение.
 ДДУ - Договор Долевого Участия, он же ДУДС - договор участия в долевом строительстве.
 DDU - (англ. Delivered Duty Unpaid букв. «доставлено, пошлина не оплачена») — термин Инкотермс; употребляется с указанием места прибытия.